Leyhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Leyhausen (1899–1931), deutscher Maler
 Paul Leyhausen (1916–1998), deutscher Zoologe und Verhaltensforscher